transkrypcja (genetyka)
 transkrypcja (językoznawstwo)
 transkrypcja (muzyka)
 transkrypcja (rejestracja stanu cywilnego)